Cadmo () è un personaggio della mitologia greca, figlio di Agenore, re di Tiro, e di Telefassa, nonché fratello di Europa. È considerato il fondatore della città greca di Tebe.

Mitologia 
Quando la sorella Europa venne rapita da Zeus, il padre Agenore lo inviò coi fratelli Fenice e Cilice, alla sua ricerca, ordinando di non tornare prima d'averla trovata. 
Così ogni fratello alla fine si disperse e, una volta stabilitisi in nuove terre lungo le coste del mediterraneo, divennero eponimi e capostipiti di altri popoli.

Cadmo iniziò recandosi presso l'oracolo di Delfi per avere consiglio. L'oracolo gli suggerì di interrompere la ricerca, poiché sarebbe stato il fondatore di una nuova città. Avrebbe dovuto seguire una vacca e, quand'essa si fosse fermata, lì edificare la città.

Di lì a poco Cadmo e i suoi compagni incrociarono una vacca diretta a oriente e la seguirono. L'animale si fermò solo al centro della Beozia: qui Cadmo decise di edificare la città. Nel frattempo volle sacrificare la vacca alla dea Atena, ma nel mentre i suoi compagni stavano per attingere l'acqua d'una sorgente lì vicina, il drago che la custodiva li sterminò.

Cadmo accorse e riuscì a uccidere il mostro, ma intanto era rimasto solo e decise di portare a termine comunque il sacrificio. Atena, per riconoscenza, gli comparve e gli suggerì di seminare i denti del drago. Cadmo lo fece e d'un tratto da ogni dente spuntò un uomo armato (gli sparti).

Cadmo lanciò astutamente dei sassi tra di loro che, credendosi assaliti, si scagliarono l'uno contro l'altro. Ne sopravvissero solo cinque, che aiutarono Cadmo a costruire la "Cadmea", la rocca della nuova città di Tebe.

Cadmo sposò Armonia, figlia di Ares e Afrodite, e al matrimonio fu presente l'intero Olimpo. Dalla loro unione nacquero quattro figlie: Ino, Agave, Autonoe e Semele. Una di loro, Agave, sposò Echione (uno degli sparti) e il loro figlio, Penteo, in seguito ereditò il regno del nonno Cadmo. Ebbe anche un figlio, Polidoro, da cui discendono i Labdacidi (Labdaco, Laio e Edipo).

In vecchiaia Cadmo e Armonia, quando Dioniso distrusse la casa reale (vedi Menadi), furono esiliati in Illiria dove ebbero un altro figlio, Illirio, capostipite del popolo degli Illiri. Ormai vecchio e morente, Cadmo fu tramutato in serpente insieme ad Armonia, che volle rimanere con lui. Alla loro morte, però, Cadmo ed Armonia furono portati, come predetto da Dioniso, non nell'Ade bensì sull'Olimpo grazie al padre Ares, dove Armonia riprese il suo ruolo di dea e Cadmo poté vivere una seconda vita da immortale.

Il ritrovamento di Europa non avvenne mai.

Genealogia

Curiosità 
 Cadmo è anche il nome di un famoso boia al tempo di Orazio (Satire 1, 6, verso 39).
 Al nome di Cadmo è collegata un'antica espressione proverbiale: vittoria cadmea.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Re di Tebe
Personaggi citati nella Divina Commedia (Inferno)
Personaggi fenici della mitologia greca